Авиационный завод № 31:

 Таганрогская авиация — Авиационный завод № 31 с 1927 по 1934 годы и Авиационный завод № 31 им. Г. Димитрова с 1934 по 1941 годы
 Тбилисский авиазавод — Авиационный завод № 31 с 1941 по 1991 годы (на базе эвакуированного таганрогского завода)